Happy with What You Have to Be Happy With — мини-альбом группы King Crimson, выпущенный в 2002 году и предшествующий альбому The Power to Believe (2003).
 В отличие от версий на альбоме The Power to Believe, композиция Happy with What You Have to Be Happy With длиннее на один припев, а Eyes Wide Open представлена в акустической версии.

Список композиций 
 «Bude» (Эдриан Белью) — 0:26
 «Happy With What You Have to Be Happy With» (Белью, Роберт Фрипп, Трей Ганн, Пэт Мастелотто) — 4:12
 «Mie Gakure» (Белью, Фрипп) — 2:00
 «She Shudders» (Белью) — 0:35
 «Eyes Wide Open» (Белью, Фрипп, Ганн, Мастелотто) — 4:08
 «Shoganai» (Белью) — 2:53
 «I Ran» (Белью) — 0:40
 «Potato Pie» (Белью, Фрипп, Ганн, Мастелотто) — 5:03
 «Larks' Tongues in Aspic (Part IV)» (Белью, Фрипп, Ганн, Мастелотто) — 10:26
 включая:
 «I Have a Dream»
 записан в 328 Performance Hall, Нэшвилл, США, [9?/10?] ноября 2001
 «Clouds» (Белью) — 4:10
 включая:
 «Einstein’s Relatives» (скрытый трек) (Белью, Фрипп, Ганн, Мастелотто)

Участники записи 
 Роберт Фрипп — гитара;
 Эдриан Белью — гитара, вокал;
 Трей Ганн — гитара Уорра, бас-гитара;
 Пэт Мастелотто — ударные.

2002
Альбомы прогрессивного рока